Il Valcalepio Moscato passito è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Bergamo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino più o meno intenso che può tendere al cerasuolo con riflessi granati.
odore: delicato, intenso, persistente, caratteristico.
sapore: dolce, gradevole, armonico, con leggero retrogusto di mandorla.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bergamo  (1995/96)  70,88
Bergamo  (1996/97)  33,85

Collegamenti esterni 
 Moscato Passito Valcalepio https://moscatopassitovalcalepio.wordpress.com 

Vini DOC della provincia di Bergamo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Moscato di Scanzo